Michael Morton (1864-1931), dramaturge britannique
 Michael Morton (né en 1954), citoyen américain victime d'une erreur judiciaire
 Michael "Mike" Morton (né en 1971), athlète américain spécialiste de l'ultra-trail